Douglas Rebolledo Riffo (1970-), chanteur chilien.
 Miguel Augusto Riffo Garay (1981-), footballeur chilien.
Patronyme hispanique